Pfaffing (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Pfaffing (Autriche), une commune d'Autriche